Никола Симов може да се отнася за:

 Никола Симов (1845 – 1876) – български революционер, знаменосец на Ботевата чета
 Никола Симов – туристическо дружество в Търговище
 Никола Симов – спортно училище в Търговище